

Sigle 
 Bayerische Motoren Werke – casa automobilistica e motociclistica tedesca
 Boy Meets World – Crescere, che fatica!, serie televisiva di Disney Channel

Codici 
 BMW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bordj Badji Mokhtar (Algeria)
 bmw – codice ISO 639-3 della lingua bomwali